Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2005/06 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2005/06 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 146 Spieler ein, von denen 42 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Mahrla Prag, ŠK Labortech Ostrava und die erste Mannschaft von ŠK Lokomotiva Brno kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während bei A64 Hagemann Opava die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jan Votava (ŠK Bauset Pardubice) mit 9 Punkten aus 11 Partien. 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte Radek Kalod (ŠK Lokomotiva Brno), je 8 Punkte aus 11 Partien erzielten Radosław Jedynak (ŠK Labortech Ostrava) und Petr Hába (ŠK Lokomotiva Brno). Mit Bartłomiej Macieja (ŠK Lokomotiva Brno), Marek Matlak, Josef Obšívač (beide A64 Hagemann Opava), Jaroslav Česal (ŠK Sokol Plzeň I - INGEM) und Petr Pošta (ŠK Bauset Pardubice) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei Macieja und Matlak zwei Partien spielten, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, LAT = Lettland, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Bauset Pardubice

ŠK Lokomotiva Brno I. Mannschaft

ŠK Zlín

ŠK Mahrla Prag

ŠK Labortech Ostrava

A64 Hagemann Opava

ŠK Sokol Plzeň I - INGEM

ŠK Sokol Vyšehrad

TJ Zikuda Turnov

TJ TŽ Třinec

ŠK Lokomotiva Brno II. Mannschaft

TJ Pankrác Prag

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2005
Schach 2006